Spamer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Spamer (Verwaltungsbeamter) (1834–1920), deutscher Verwaltungsbeamter, Kreisrat von Bingen
 Adolf Spamer (1883–1953), deutscher Germanist und Volkskundler
 Friedrich Gustav Spamer (1803–1870), deutscher Verwaltungsbeamter, Kreisrat von Büdingen und Wimpfen
 Gustav Spamer (1871–1946), deutscher Richter
 Hermann Spamer (1830–1905), deutscher Industriemanager
 Karl Spamer (1842–1892), deutscher Psychiater
 Otto Spamer (1820–1886), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Spam, Massennachrichten